Облога Смоленська:

 Облога Смоленська (1286) — облога Смоленська військом Романа Михайловича Старого
 Облога Смоленська (1334) — облога Смоленська військом Дмитра Брянського.
 Облога Смоленська (1340) — облога Смоленська військом Золотої Орди і Великого князівства Московського
 Облога Смоленська (1401) — невдала облога Смоленська військом Вітовта
 Облога Смоленська (1404) — облога і захоплення Смоленська військом Вітовта
 Облога Смоленська (1502) — облога Смоленська військом Великого князівства Литовського під час московсько-литовської війни (1500—1503)
 Облога Смоленська (1514) — облога та взяття Смоленська московським військом під командуванням Василія III під час Десятирічної війни (1512—1522)
 Облога Смоленська (1609—1611) — дворічна облога та взяття Смоленська військами Речі Посполитої під час польсько-московської війни (1609—1618)
 Облога Смоленська (1613—1617) — невдала облога Смоленська Московським царством під час польсько-московської війни (1609—1618)
 Облога Смоленська (1632—1634) — невдала облога Смоленська Московським царством під час Смоленської війни.
 Облога Смоленська (1654) — облога і захоплення Смоленська Московським царством під час московсько-польської війни (1654—1667)
 Оборона Смоленська (1941) — облога міста під час німецько-радянської війни